Puchar Karaibów 1989 – pierwsza edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonych w Caribbean Football Union jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Bridgetown na Barbadosie w dniach 2-9 lipca 1989.

Do turnieju finałowego zakwalifikowało się sześć zespołów. Barbados jako gospodarz miał zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach.

Eliminacje 

Do eliminacji zgłosiło się 17 reprezentacji. Ostatecznie udział w eliminacjach wzięło 15 drużyn, ponieważ reprezentacji Barbadosu jako gospodarzowi zapewniono awans od razu do turnieju finałowego, a Gujana została zdyskwalifikowana z udziału za niezapłaconą karę na rzecz FIFA. Drużyny podzielono na 3 grupy po 5 zespołów, awans uzyskiwali zwycięzcy wszystkich grup oraz dwie najlepsze drużyny z drugich miejsc.

Grupa 1 

Źródło:

Grupa 2 

Źródło:

Grupa 3 

Źródło:

Klasyfikacja drużyn z drugich miejsc

Turniej finałowy

Grupa A

Grupa B

Finał

Przypisy